Gospodarstvo, područje proizvodnje, distribucije, trgovine i potrošnje proizvoda i usluga na određenom području, privreda
 Ekonomska znanost, društvena znanost koja se bavi općim ili pojedinačnim gospodarskim djelatnostima
 Ekonomika, uže područje gospodarske djelatnosti
 Poslovanje, rad poduzeća ili neprofitne udruge izražen ekonomskim mjerilima